Asamiya steht für:

 eine indogermanische Sprache, siehe assamesische Sprache
 Kia Asamiya (* 1963), japanischer Mangaka